Парвеню́ (от  «добившийся успеха, разбогатевший; выскочка») — человек незнатного происхождения, добившийся доступа в аристократическую среду и подражающий аристократам в своем поведении, манерах; выскочка.

Содержание понятия в исторической ретроспективе 
В некоторой мере слово является анахронизмом, и употребляется, прежде всего, как исторический термин, в частности, по отношению к успешным персоналиям прошлого, которые благодаря своим действиям (часто талантам) сумели прорваться на высшие ступени общества, которые занимала аристократия (часто наследственная).

В Российской империи, где традиция наследственных династий сравнительно часто прерывалась, а правитель олицетворял собой абсолютистскую власть, нередкими были случаи вхождения парвеню в элиту (например, граф Алексей Разумовский).

Психологический аспект понятия 
С психологической точки зрения парвеню характеризуются наследованием (иногда повторением) манер, поведения, обычаев аристократии. На практике нередко это означает гонки за роскошью на фоне художественной безвкусицы.

См. также 
 Нувориш
 Снобизм

Примечания 

Социальные типы